Runia ist der Familienname folgender Personen:

 David Theunis Runia (* 1951), niederländisch-australischer Klassischer Philologe und Philosophiehistoriker
 Klaas Runia (1926–2006), niederländischer Theologe